Не́мов — русская фамилия.

 Немов, Алексей Юрьевич (род. 1976) — российский гимнаст.
 Немов, Пётр Александрович (род. 1983) — российский футболист.
 Немов, Роберт Семёнович (род. 1941) — советский и российский психолог.

 Немова, Ирина Владимировна (род. 1990) — российская футболистка.
 Немова, Нина Николаевна (род. 1950) — учёный-биохимик, профессор.

См. также 
 Немовичи
 Немцов